Biometal se može odnositi na:

 Biometals (časopis), naučni časopis
 Biometal (biologija), metal nomalno prisutan u malim količinama u ćelijama